Ла Љорона има више значења:

 Ла Љорона (Уехотитан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Љорона (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Љорона, Коунтрј Клуб (Мазамитла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Љорона (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Љорона (Ел Барио де ла Соледад), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Љорона, Марио Лопез (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Љорона (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику